Фарладаны — село в Каушанском районе Молдавии
 Фарладаны — село в Хынчештском районе Молдавии
 Новые Фарладаны — село в Каушанском районе Молдавии